M67 bezeichnet:

Messier 67, einen offenen Sternhaufen
M67 (Granate), eine Handgranate
BMW M67, turbogeladener Dieselmotor mit 8 Zylindern in V-Anordnung
Macchi M.67, Wasserflugzeug
 M67 recoilless rifle, US-amerikanische Panzerabwehrwaffe
M67 Sahara, Motorrad, siehe FN-Motorräder
M67 Zippo, US-amerikanischer Flammenwerferpanzer auf Basis des Panzers M48, siehe M48 (Kampfpanzer)#M67/M67A1/M67A2
 M67 motorway, Autobahn in Großbritannien

M67